Padovani ist der Familienname folgender Personen:
 Aurelio Padovani (1889–1926), italienischer Militär und Politiker
 Edoardo Padovani (* 1993), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Giovanni Padovani (~1512–??), italienischer Mathematiker und Astronom
 Henry Padovani (* 1952), französischer Gitarrist
 Jean-Daniel Padovani (* 1980), französischer Fußballtorhüter
 Jean-Marc Padovani (* 1956), französischer Jazz-Saxophonist und Komponist
 Lea Padovani (1920–1991), italienische Schauspielerin
 Manrico Padovani, schweizerisch-italienischer Violinist